Филон (Philo) може да се отнася за:

 Филон Византийски, древногръцки инженер и математик 3 век пр.н.е.
 Филон от Лариса, древногръцки философ 2/1 век пр.н.е.
 Филон Александрийски, философ 1 век пр.н.е./1 век.
 Свети Филон от Киликия, († 150), придружител на Игнатий Богоносец, чества се на 25 април

 Когномен на фамилиите Курции, Публилии и Ветурии от Древен Рим:
 Гай Курций Филон, консул 445 пр.н.е.
 Луций Ветурий Филон, два консула 3 век пр.н.е.
 Квинт Публилий Филон, 4 век пр.н.е.
 Волеро Публилий Филон, консулски военен трибун 399 пр.н.е.